Böðvarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1924–1992), linguiste et espérantiste islandais ;
  (né en 1995), footballeur islandais ;
  (1904–1974), poète et traducteur islandais ;
 Jón Daði Böðvarsson (né en 1992), footballeur islandais ;
  (né en 1945), homme politique islandais.

Notes et références 

de:Böðvarsson